La falaise des mille bouddhas () est le nom donné à plusieurs monuments bouddhiques en République populaire de Chine, ils sont tous classés dans la liste des sites historiques et culturels majeurs protégés au niveau national.

 La falaise des mille bouddhas, situé dans la ville-préfecture de Jinan, province du Shandong ;
 La falaise des mille bouddhas, situé dans la ville-préfecture de Guangyuan, province du Sichuan, datant des environs de 500, sous la Dynastie Qi du Sud ;
 La falaise des mille bouddhas situé sur la colline Chakpori, ville-préfecture de Lhassa, en région autonome du Tibet ;
 La , situé dans la ville-préfecture de Nankin, province du Jiangsu.